Gladden ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gladden (Arizona)
 Gladden (Arkansas)
 Gladden (Missouri)
 Gladden (Pennsylvania)
 Gladden Heights (Pennsylvania)

Personen:
 Adley Hogan Gladden (1810–1862), Brigadegeneral der Armee der Konföderierten Staaten von Amerika im Sezessionskrieg
 Eddie Gladden (1937–2003), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Hilary Gladden (* 2000), belizische Leichtathletin
 Lisa A. Gladden (* 1964), US-amerikanische Politikerin
 Lynn Gladden (* 1961), englische Chemikerin
 Washington Gladden (1836–1918), US-amerikanischer Geistlicher